Toponimul Pruneni se poate referi la:

 Localitatea Pruneni din comuna Zărnești, județul Buzău, România
 Localitatea Pruneni din comuna Aluniș, județul Cluj, România

Vezi și 
 Prunet (dezambiguizare)
 Prundeni (dezambiguizare)

Toponime românești